Турнир во втором дивизионе  в рамках 69-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Хорватии и Сербии и Черногории.

Турнир

Группа A (Загреб, Хорватия)

Итоговая таблица

Группа B (Белград, Сербия и Черногория)

Итоговая таблица

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2005
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2005
 Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2005

Ссылки 

 hockeyarchives.info 

2